Příjmení Ibl nosí více významných osobností:

 Anna Iblová (1893–1954) – česká herečka
 Čeněk Ibl (1851–1902) – český středoškolský profesor, filolog–romanista a spisovatel
 Petr Ibl (* 1954) – český politik